Papu Papu es un personaje de la saga de videojuegos Crash Bandicoot. Se trata de un humano aborigen cuyo hogar se encuentra en las aldeas de la Isla N. Sanity. Él se caracteriza por su obesidad y su protección a los indígenas peleadores de la isla. En Cortex Strikes Back, Aku-Aku le cuenta su pasado a Crash como curandero de la tribu de Papu.

Descripción 

Papu Papu es el líder indígena de una aldea nativa de la isla N.Sanity, su primera aparición fue en Crash Bandicoot 1, es alto y gordo. Es experto en luchas de Cuerpo a Cuerpo, también conduce bien según Crash Team Racing. Es un personaje neutral, ya que aunque es enemigo de Crash Bandicoot y sus aliados, tampoco está del lado de Cortex. Para que nadie entre a sus islas, los golpea con un palo que tiene un cetro. También en Twinsanity se observa que Papu hace que tanto él como sus seguidores indígenas participen en extraños rituales tales como bailar o hacer rebotar sus panzas obesas como un tributo a la naturaleza.

Apariciones

Crash Bandicoot 
Es el primer "jefe" (de la isla inicial),papu papu se lo ve dormido al inicio y crash aparece en mala hora y papu papu se despierta y comienzan la pelea su estilo de lucha es muy simple (solo gira su cetro y lo golpea al piso) es fácil de vencer.

Crash Team Racing 
Es el segundo "jefe" (de las "Ruinas"), es muy rápido y al estrellarse con una caja "?" puede lanzar pociones infinitas.
La única forma de desbloquearlo para otros modos del menú principal es ganando la "Copa gema verde.

Crash Bash 
Es el primer "jefe" (de sala de ruinas), lucha con esbirros mutantes, debes derrotarlo lanzándole cajas de piedra.

Crash Twinsanity 
Se lo ve haciendo una demostración moviendo su estómago y los nativos le aplaude,después sus secuaces y el capturan a Cortex en el nivel "Tótem tonto" y Crash se ve obligado a rescatarlo al rescatar a Cortex, Papu Papu ordenará a sus secuaces que persigan a Crash 

Personajes de Crash Bandicoot
Australianos ficticios
Villanos ficticios